

Aziende 
 D'Arcy – una tra le più importanti agenzie pubblicitarie del mondo

Persone 
 Alexander D'Arcy (1908-1996) – attore cinematografico egiziano
 Brian d'Arcy James (1968) – attore e cantante statunitense 
 Clarence Hadfield D'Arcy (1889-1964) – canottiere neozelandese
 Francis D'Arcy Osborne (1884-1964) – diplomatico britannico
 Gordon D'Arcy (1980) – rugbista a 15 irlandese
 James D'Arcy (1975) – attore britannico
 Joseph Eric D'Arcy (1924-2005) – arcivescovo cattolico australiano
 Roy D'Arcy (1894-1969) – attore cinematografico statunitense
 William Gerald D'Arcy (1931-1999) – botanico ed esploratore statunitense di origine canadese

Pagine correlate 
 Darcy